Il singolare maschile  del torneo di tennis Cincinnati Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John McEnroe che ha battuto in finale Chris Lewis 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 John McEnroe (campione)
 Jimmy Connors (terzo turno)
 Gene Mayer (primo turno)
 Roscoe Tanner (terzo turno)
 Brian Teacher (secondo turno)
 Assente
 Harold Solomon (secondo turno)
 Yannick Noah (primo turno)

 Vitas Gerulaitis (quarti di finale)
 Brian Gottfried (terzo turno)
 John Sadri (primo turno)
 Bob Lutz (quarti di finale)
 Vijay Amritraj (primo turno)
 Tomáš Šmíd (terzo turno)
 Victor Amaya (secondo turno)
 Chris Lewis (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1981